Acantholycosa är ett släkte av spindlar som beskrevs av Dahl 1908. Acantholycosa ingår i familjen vargspindlar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Referenser

Noter

Externa länkar 

Vargspindlar
Acantholycosa